Peuker ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Peucer (Kaspar Peucer, Peucker; 1525–1602), als Kirchenreformer, Mathematiker, Astronom, Mediziner, Diplomat und Schriftsteller
 Gustav Peuker, deutscher Radsportler
 Paul Peuker (* 1987), deutscher Jazzmusiker
 Torsten Peuker (* 1966), deutscher Journalist
 Wolfgang Peuker (1945–2001), deutscher Maler und Graphiker der Leipziger Schule

Siehe auch:
 Peucer
 Peucker
 Beuker